Матиас Мениус (; 1544, Данциг — 3 июня 1601, Кёнигсберг) — немецкий математик и астроном, профессор математики Кёнигсбергского университета.

Биография
Учился с 1558 г в Виттенбергском университете. В 1572 г. -преподаватель математики в Данцигской гимназии. С 1579 года стал профессором математики Кенигсбергского университета, с 1586 года - герцогским библиотекарем.

Научная деятельность
Мениус составлял календари и астрологические предсказания, был к тому же крупным астрономом. В замковом парке, на месте которого позже была площадь Парадеплац с университетом, он в 1584 году так точно определил широту Кенигсберга в 54 градуса 44 минуты, что Бесселю позднее понадобилось поправить лишь на 70 секунд. Мениус трижды избирался ректором Кёнигсберского университета (в 1587, 1593 и 1599 гг.).

Литература 
 Зелле Г., фон. История Кенигсбергского университета Альберта в Пруссии. – Вюрцбург. – 1956. — На нем. яз.
 Гаузе Ф. Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского города. – Реклингхаузен. – 1994.
 Кролльман К. Старопрусская биография Марбург. – 1969. — На нем. яз.
 Лавринович К. К. Альбертина. Очерки истории Кенигсбергского университета. – Калининград.- 1995.

Математики Германии
Математики XVI века
Астрономы Германии
Астрономы по алфавиту
Астрономы XVI века
Персоналии по алфавиту
Ректоры Кёнигсбергского университета
Родившиеся в 1544 году
Умершие в 1601 году
Умершие 3 июня